«Thank Heavens for Dale Evans» — альбом гурту Dixie Chicks

Список пісень
The Cowboy Lives Forever —2:57
I Want to Be a Cowboy's Sweetheart —2:17
Thunderheads"- 4:17Long Roads —2:22Who Will Be the Next One —2:01Brilliancy —2:16Thank Heavens for Dale Evans —2:54This Heart of Mine —2:28
Storm Out on the Sea —3:26
West Texas Wind —3:53
Rider —2:53
Green River —3:16
Salty —2:20
Bring It On Home to Me —1:47

Посилання

Альбоми Dixie Chicks
Англомовні музичні альбоми